Эадвульф (Эдвульф; ) — мужское имя англосаксонского происхождения. Известные носители:
 Эадвульф I — король Нортумбрии (704—705)
 Эадвульф — епископ Линдси (796 — между 836 и 839)
 Эадвульф II — правитель Нортумбрии (878—913)
 Эадвульф — епископ Кредитона (909—934)
 Эадвульф — епископ Элхама (ранее 955 — после 966)
 Эадвульф Злое Дитя — элдормен Берниции (не позднее 963—973)
 Эадвульф Кудел — элдормен Берниции (1016 — между 1020 и 1025)
 Эадвульф III — элдормен Берниции (1038—1041)